Greer ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Greer (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Allen E. Greer, australischer Herpetologe
 Andrew Sean Greer (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller
 Big John Greer (1923–1972), US-amerikanischer Jazz- und Rhythm-and-Blues-Tenorsaxophonist und -Sänger
 Billy Greer (* 1952), US-amerikanischer Rockmusiker
 Bonnie Greer (* 1948), US-amerikanisch-britische Schriftstellerin, Dramaturgin und Kritikerin
 Breaux Greer (* 1976), US-amerikanischer Speerwerfer
 Brodie Greer (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Dabbs Greer (1917–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Greer (1879–1943), US-amerikanischer Ruderer
 Germaine Greer (* 1939), australische Publizistin
 Gordon Greer (* 1980), schottischer Fußballspieler
 Greer Grammer (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Hal Greer (1936–2018), US-amerikanischer Basketballspieler
 Henry Greer (1899–1978), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Howard Greer (1886–1974), US-amerikanischer Modedesigner und Kostümbildner beim Film
 James A. Greer (1833–1904), US-amerikanischer Marineoffizier
 Jane Greer (1924–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Jeff Greer (* 1979), US-amerikanisch-dominikanischer Basketballspieler
 Jo Ann Greer (1927–2001), US-amerikanische Sängerin
 John Alexander Greer (1802–1855), US-amerikanischer Politiker
 Judy Greer (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Ken Greer (* 1954), kanadischer Musiker
 LaMarr Greer (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mason Greer, US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Raeden Greer (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Ricardo Greer (* 1977), US-amerikanisch-dominikanischer Basketballspieler
 Robin Greer (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Sandra C. Greer (* 1945), US-amerikanische Chemikerin
 Sonny Greer (1895–1982), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Stuart Greer (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas U. Greer (1928–2014), US-amerikanischer Generalmajor
 William Greer (1909–1985),  Agent des United States Secret Service und Fahrer von John F. Kennedy
 William Walter Greer (1865–1932), US-amerikanischer Politiker

Greer ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:

 Greer (Arizona)
 Greer (Idaho)
 Greer (Illinois)
 Greer (Missouri)
 Greer (Ohio)
 Greer (South Carolina)
 Greer (West Virginia)
 Greers Ferry, Arkansas
 Greer Township (Warrick County, Indiana)
 Greer County (Texas), 1907 aufgelöstes County
 Greer County (Oklahoma)

Sonstiges:

 USS Greer (DD-145), US-amerikanisches Kriegsschiff
 Greer Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Grier
 Creer